Bisher trugen sechs Schiffe der United States Navy den Namen Princeton, nach der im US-Bundesstaat New Jersey gelegenen Stadt Princeton, die während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges Schauplatz einer entscheidenden Schlacht war.

 USS Princeton (1843) – Das erste schraubengetriebene Schiff der Marine, das 1843 in den Dienst gestellt. Am 28. Februar 1844 ereignete sich eine schwere Explosion, als sie auf dem Potomac River mit zahlreichen Persönlichkeiten aus der Politik und Wirtschaft fuhr, u. a. dem damaligen Präsidenten John Tyler und Senator Thomas Hart Benton. Unter den Todesopfern befanden sich u. a. der US-Außenminister Abel P. Upshur und der Marineminister Thomas W. Gilmer.
 USS Princeton (1851) – Ein ab 1852 diensttuendes Transport- und Ausbildungsschiff.
 USS Princeton (PG-13) – Ein Kanonenboot aus dem Jahre 1898.
 USS Princeton (CVL-23) – Ein Leichter Flugzeugträger während des Pazifikkrieges, der im Oktober 1944 versenkt wurde.
 USS Princeton (CV-37, später LPH-5) – Ein 1945 in Dienst gestellter Flugzeugträger, der im Korea- und Vietnamkrieg eingesetzt wurde.
 USS Princeton (CG-59) – Ein seit 1989 aktiver Lenkwaffenkreuzer.

Princeton
Princeton